Alpsko smučanje na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - ženski veleslalom, tekma je potekala 24. in 25. februarja 2010.

Rezultati 

Veleslalom ženske